Zvjezdarnica Višnjan (Observatoire de Višnjan) est un observatoire astronomique situé dans le village de Višnjan en Croatie. Il est dirigé par Korado Korlević.

L'observatoire est crédité par le Centre des planètes mineures pour la découverte de plus d'une centaine d'astéroïdes.

Astéroïdes découverts

Références

Lien externe 
 Site de l'observatoire de Višnjan

Visnjan